Ismailia ist 

 der Name der ägyptischen Stadt Ismailia,
 ein anderer Name für die sudanesische Stadt Gondokoro.